Соревнования по роликобежному спорту (роллер-спорту) проводятся на летних Азиатских играх начиная с 2010 года (кроме Игр 2014 года) среди мужчин и женщин.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Всемирная федерация роллер-спорта (World Skate)
 World Skate Asia
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры